El término numbers (‘números’) puede referirse a:
 Numb3rs, serie de televisión estadounidense emitida originalmente entre 2005 y 2010.
 Numbers, programa de hoja de cálculo de Apple.
 Numbers o Números, episodio de la serie de televisión Lost emitido originalmente en 2005.